RTL9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 388 амінокислот, а молекулярна маса — 144 280.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки